19664 Yancey
 Contea di Yancey

Persone 

 Bill Yancey
 Jimmy Yancey
 Philip Yancey
 Rick Yancey